Компас:
 Компас — прилад для орієнтування на земній поверхні і в гірничих виробках відносно напряму магнітного або географічного меридіана.
 Гірничий компас — прилад для визначення азимуту простягання/падіння та кута падіння пласта.
 Компас — сузір'я Південної Півкулі.
 КОМПАС (КОМПлекс Автоматизованих Систем конструкторсько-технологічного проектування) — Комп'ютерна програма для конструкторсько-технологічного проектування.
 Компас — рейтинг українських ВНЗ.
 «Компас» — марка середньотоннажних вантажівок виробництва ПАТ «КАМАЗ».

Інше 
 Золотий компас (фільм)